Сарабија има више значења:

 Сарабија (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сарабија (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сарабија (Чила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сарабија, Енкарнасион де Ариба (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сарабија (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сарабија (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику